L'uniforme militaire d'Allemagne de l'Est, est l'ensemble que porte le soldat Est-Allemand lors de la parade, ou du combat. Il se distingue des autres uniformes du Bloc de l'Est par sa non ressemblance avec l'uniforme Soviétique. Il restera inchangé des années 1950 à la réunification allemande. 

Il y a l'uniforme de parade, assez similaire à l'uniforme nazi d'avant guerre. L'uniforme de campagne est lui bien plus similaire à l'uniforme soviétique, excepté quelques détails.

Uniforme de parade

Notes et références

Liens externes